В 1985/86 годах состоялся 31-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей впервые получила «Стяуа», победившая в финале по пенальти «Барселону». «Стяуа» стала первым восточноевропейским клубом, завоевавшим Кубок — во многом благодаря самоотверженной игре её голкипера Хельмута Дукадама, не пропустившего ни одного мяча в финале (в том числе и в серии пенальти).

Английские клубы не принимали участия в этом турнире, будучи дисквалифицированы после Эйзельской трагедии. Если бы дисквалификации не было, то Англию представлял бы «Эвертон».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

)

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1985/86 на сайте УЕФА
 Статья о победе «Стяуа» в Кубке чемпионов 1985/86 на сайте Sports.ru
 Статистика Еврокубков сезона 1985/86 на сайте RSSSF

1985
Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году